

Вайт-Пайн — місто, штат Теннессі
 Вайт-Пайн — переписна місцевість, штат Мічиган